Сагида Хашимовна Мухаметдинова () — канатчица Белорецкого металлургического комбината. Почётный гражданин г. Белорецка. Герой Социалистического Труда.

Биография 
Родилась 25 сентября 1931 года в с. Зуяково Белорецкого района БАССР.

Образование — среднее. Трудовую деятельность начала в 1947 г. после окончания школы фабрично-заводского обучения канатчицей Белорецкого металлургического комбината. За короткое время в совершенстве овладела своей профессией и из года в год добивалась высоких показателей в работе, ежедневную норму выработки выполняла не ниже 110 процентов. Одной из первых поддержала почин многостаночного обслуживания и работала на 8—10 машинах вместо трёх по норме.

В 1976 г. С. X. Мухаметдинова выступила инициатором социалистического соревнования за досрочное выполнение плана десятой пятилетки (1976—1980), приняла повышенные социалистические обязательства, с которыми успешно справилась. За пятилетку выполнила семь годовых норм, выдала 1 миллион 800 тысяч метров сверхплановых прядей отличного качества при обязательстве 1 миллион метров. План 1980 г. выполнила досрочно — к 29 июля, произвела 310 тысяч метров прядей при плане 250 тысяч. В августе 1980 г. взяла повышенные социалистические обязательства: выполнить девять месячных норм к 22 февраля 1981 г. и выдать сверх плана 150 тысяч метров. На 1 января 1981 г. выполнила восемь месячных норм, выдав дополнительно к плану 230 тысяч метров прядей высокого качества.

Инициатор всех передовых трудовых начинаний С. X. Мухаметдинова подала 4 рационализаторских предложения, которые позволили усовершенствовать технологию изготовления прядей, улучшить условия труда. Опытная наставница за годы десятой пятилетки обучила своей профессии 8 человек.

За выдающиеся производственные достижения, досрочное выполнение заданий десятой пятилетки и принятых социалистических обязательств по выпуску продукции, улучшению её качества, повышению производительности труда и проявленную трудовую доблесть Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 марта 1981 г. С. X. Мухаметдиновой присвоено звание Героя Социалистического Труда.

С 1984 г. работала мастером производственного обучения Белорецкого среднего профессионально-технического училища № 25, в 1986 г. вышла на заслуженный отдых.

На здании лицея № 25 г. Белорецка установлена мемориальная доска в честь Героя.

Жила в Белорецке. Умерла 19 марта 2018 года.

Награды 
 Герой Социалистического Труда (1981)
 Награждена орденами Ленина (1971, 1981), Октябрьской Революции (1974), «Знак Почёта» (1966), медалями
 заслуженный металлург Башкирской АССР (1982).

Литература 
 Герои труда: Справочник о Героях Социалистического Труда и кавалерах ордена Трудовой Славы трёх степеней из Башкортостана. / сост. Р. А. Валишин [и др.]. — Уфа: Китап, 2011. — 432 с. — ISBN 978-5-295-05228-6.
 Башкирская энциклопедия / Гл. ред. М. А. Ильгамов. — Уфа: Башкирская энциклопедия, 2008. − Т. 4: Л-О. — 672 с. ISBN 978-5-88185-068-5

Примечания

Ссылки 
 http://zemlyaki.name/person.php?person_id=1962

Делегаты XXV съезда КПСС